Selá pode significar:
 Selá (filho de Arpachade) - um personagem descrito na bíblia hebraica, cristã e islâmica - filho de Arfaxade, neto de Sem, bisneto de Noé.
 Selá (filho de Judá) -  o irmão mais novo entre os três primeiros filhos de Judá.
 Selá (Edom) - uma cidade edomita.
 Selá (expressão bíblica) - uma expressão bíblica utilizada para indicar uma pausa, elevação à Deus e etc.
 Salé - um profeta descrito no Alcorão que alguns estudiosos acreditam ser o equivalente islâmico de Selá, filho de Judá.

Desambiguação